San Đovani ima više značenja:
 San Đovani (Ankona)
 San Đovani (Areco)
 San Đovani (Askoli Pičeno)
 San Đovani (Asti)
 San Đovani (Avelino)
 San Đovani (Benevento)
 San Đovani (Bergamo)
 San Đovani (Bolcano)
 San Đovani (Kazerta)
 San Đovani (Katanija)
 San Đovani (Katancaro)
 San Đovani (Kjeti)
 San Đovani (Komo)
 San Đovani (Kozenca)
 San Đovani (Kuneo)
 San Đovani (Ferara)
 San Đovani (Forli-Čezena)
 San Đovani (Frozinone)
 San Đovani (Izernija)
 San Đovani (L'Akvila)
 San Đovani (Latina)
 San Đovani (Livorno)
 San Đovani (Mesina)
 San Đovani (Modena)
 San Đovani (Novara)
 San Đovani (Nuoro)
 San Đovani (Padova)
 San Đovani (Palermo)
 San Đovani (Pavija)
 San Đovani (Peruđa)
 San Đovani (Pezaro i Urbino)
 San Đovani (Peskara)
 San Đovani (Pjačenca)
 San Đovani (Piza)
 San Đovani (Pordenone)
 San Đovani (Potenca)
 San Đovani (Ređo di Kalabrija)
 San Đovani (Rijeti)
 San Đovani (Rovigo)
 San Đovani (Salerno)
 San Đovani (Sasari)
 San Đovani (Savona)
 San Đovani (Sijena)
 San Đovani (Sondrio)
 San Đovani (Teramo)
 San Đovani (Torino)
 San Đovani (Trevizo)
 San Đovani (Verbano-Kuzio-Osola)
 San Đovani (Vibo Valencija)